CP437 (Codepage 437, DOSLatinUS) — кодовая страница, использовавшаяся в первоначальной версии IBM PC с 1981 года. CP437 послужила образцом для множества других кодировок, в том числе альтернативной кодировки для русского языка.

В ПЗУ видеоадаптера IBM PC был зашит шрифт для следующего набора символов:

В CP437, однако, кодовые позиции 0x00—0x1F и 0x7F заняты управляющими символами, то есть не имеют графического представления.

Большинство современных видеоадаптеров ПК также содержит этот шрифт в ПЗУ. Компьютеры стран — членов СЭВ как серии ЕС ПЭВМ (например, Правец 16, Роботрон, ЕС-1841), так и других архитектур имели версии с аппаратной кириллизацией (русификацией) видеоплат. Для техники, выпускавшейся в западных странах и странах третьего мира, более популярным был способ с загрузкой национальных шрифтов программными средствами, как правило, на этапе загрузки операционной системы.

Интересный факт 
В шрифтах видеоадаптеров MDA и VGA все символы имеют ширину 8 точек, но на экране в некоторых режимах отображаются шириной в 9 точек. Дополнительная пустая колонка нужна для визуального отделения букв друг от друга. Однако при отображении символов псевдографики (а точнее, при отображении символов с кодами 0xB0…0xDF) при включённом так называемом  дополнительная 9-я колонка не пуста, а повторяет 8-ю, чтобы горизонтальные линии были неразрывны. Это является особенностью видеоконтроллера, и именно поэтому символы, не имеющие частей рамки с правого края, вынесены за указанный диапазон. Поэтому, загружая шрифт в видеоадаптер, нельзя размещать псевдографику в другом диапазоне, иначе горизонтальные линии будут разорваны.

Примечания

Ссылки 
 Таблица CP437 на сайте www.unicode.org
 Таблица дополнительных графических символов, там же

Компьютерные кодировки